Kreuser ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Dietrich Kreuser (* 1945), deutscher Hämatologe, Onkologe und Hochschullehrer
 Johann Peter Balthasar Kreuser (1795–1870), deutscher Philologe und Schriftsteller